Исчезновение чеченского поп-певца Зелимхана Бакаева летом 2017 года в Грозном вызвало большой общественный резонанс в Чечне и мире. Несмотря на заявления СМИ о похищении молодого человека, власти республики долгое время отрицали факт его пропажи. В сентябре в интернете появилось видео с Бакаевым, где тот говорил о том, что переехал в Германию. Однако журналисты быстро распознали в ролике фальсификацию. Впоследствии журналисты и правозащитники объявили, что Зелимхан Бакаев стал жертвой развернутой властями Чечни кампании по преследованию гомосексуальных людей.
Предположительно Зелимхан Бакаев был убит в начале — середине 2018 года.

Биография 
Зелимхан Хусаинович Бакаев (Зелим Бакаев) был российским популярным певцом чеченского происхождения. Он родился 23 апреля 1992 года в Грозном. Учился в школе в Москве. Потом семья вернулась в Чечню. С пяти лет занимался музыкой, всё детство танцевал под музыку Бритни Спирс и Майкла Джексона. Зелим Бакаев начал работать в Департаменте культуры мэрии Грозного, он был одним из солистов песенного ансамбля «Столица», выступал с концертами по всему Северному Кавказу. С 2012 года получил известность в Чечне исполнением песен на чеченском языке. Одна из них — «Мичахь хьо лела безам» («Где ты ходишь, любовь?») приобрела большую популярность.

Однако после увольнения из департамента по «непонятной причине» он переехал в Москву. Там он принимал участие в различных конкурсах, занимался вокалом, работал, стараясь помочь материально родственникам в Чечне. Семья не одобряла род деятельности Зелима Бакаева, поскольку это не приносило денег и не соответствовала национальным традициям. Певец выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве. Его друзья рассказали, что Зелиму Бакаеву «запретили» выступать в Чечне из-за того, что «его музыка слишком отличалась от той, что понимают в Чечне».

Исчезновение 
6 августа 2017 года Зелим Бакаев приехал в Грозный, чтобы присутствовать на свадьбе младшей сестры. Вернуться в Москву он должен был 9 августа, поскольку 10 числа должен был принять участие в музыкальном конкурсе. Кроме того, как свидетельствует ряд знакомых Зелима Бакаева, некоторые близкие к чеченскому руководству люди пытались его выманить в Грозный. В частности, в августе один из них обещал ему устроить в Чечне встречу с продюсером, который якобы мог помочь ему с участием в конкурсе «Фабрики звёзд», на который записался певец.

8 августа Зелим Бакаев пропал. По неподтверждённым сведениям он был похищен в центре города людьми в военной форме, которых близкие певца назвали бойцами СОБРа «Терек». Правозащитники связали похищение певца с неким высокопоставленным чиновником из администрации Кадырова, в частности, журналистами называлось имя депутата А. С. Делимханова. Ряд знакомых предположили, что причиной исчезновения мог быть конфликт в семье. 12 августа на телефон матери с номера Зелима Бакаева пришло сообщение о том, что ему «надо срочно в Канаду и обратно», но сам телефон более на звонки и сообщения не отвечал. При этом сообщение было послано с помощью программы WhatsApp, с которой, по словам матери Зелимхана — Малики Бакаевой, Зелим писал очень редко. 17 августа, на следующий день после появления скандала в СМИ и местных сетях WhatsApp, власти Чечни в лице министра связи Д. В. Умарова отвергли причастность силовиков к исчезновению певца, при этом чиновник высказал уверенность, что он вскоре «даст о себе знать». Но уже 18 августа мать певца подала заявление о похищении сына, а 22 августа обратилась в совет по правам человека при главе республики Чечни.

Последующие события 
31 августа стартовала международная кампания по привлечению внимания к ситуации с Зелимом Бакаевым. Правозащитники возмутились бездействием полиции, которая не возбудила уголовного дела о похищении. 6 сентября следователю ГСУ СКФО Александру Кожеву, ведущему проверку по публикациям «Новой газеты» о массовых внесудебных расправах в Чечне, журналист «Новой газеты» предоставила сведения о Зелиме Бакаеве как о возможной жертве продолжающегося в республике преследования людей, подозреваемых в гомосексуальной ориентации. 15 сентября американская правозащитная организация Human Rights First призвала Госдепартамент США принять меры защиты в отношении Зелима Бакаева.

В сентябре чеченская полиция заявила, что на имя певца был куплен билет на поезд из Нальчика в Москву с прибытием 11 августа.

16 сентября мать певца публично обратилась за помощью в поисках сына к президенту Чечни Рамзану Кадырову. 18 сентября МВД Чечни отказало в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения Зелима Бакаева.

21 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Чечню в связи с проверкой о преследовании гомосексуалов в республике. С этим визитом правозащитная организация «Мемориал» связала появление 24 сентября в Интернете якобы снятых певцом роликов. Два видео на Youtube появились на странице некоего Артема Лебедева, являясь единственным материалом на его странице. В них запечатлен Зелим Бакаев, который говорит о том, что он якобы переехал жить в Германию. Однако сразу по появлению видео знакомые Зелима Бакаева отметили совершенно неестественный характер движения и речи молодого человека, нетипичную для Зелима прическу, а также изможденный вид. Также найденные журналистами друзья певца (один из которых якобы снимает видео, а другому якобы оно адресовано) утверждали, что давно не общались с ним. При этом окна в комнате, где снимался ролик, плотно задернуты шторами, в кадр попадает мебель и техника российского производства, а на столе находится еда и напитки, которые производятся только в России, причём в Чечне (семечки «Нефть»). Высокопоставленный дипломат из представительства Евросоюза в России подтвердил, что Зелим Бакаев не пересекал в августе (и позднее) границу ни одной из стран Шенгенской зоны. При этом ролик практически сразу после его размещения на только что созданном аккаунте в YouTube появился в репортаже грозненского телевидения. Затем данную информацию подхватили крупные государственные СМИ, ранее не освещавшие тему исчезновения Зелима Бакаева. Все это дало основание журналистам и правозащитникам для объявления ролика постановочным. Министр связи Д. В. Умаров несмотря на многочисленные нестыковки не усомнился в подлинности ролика и высказал мнение, что Зелим Бакаев жив и рано или поздно появится.

16 октября журналисты «Новой газеты» вместе с правозащитниками впервые публично заявили о связи похищения Бакаева с кампанией массового преследовании геев в Чечне, поскольку ряд задержанных ранее жертв свидетельствовали о том, что похитители задавали им вопросы о сексуальной жизни Зелима Бакаева, прямо говоря о гомосексуальности. Ряд СМИ сообщил о возможном убийстве певца.

В начале ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти России найти Зелимхана Бакаева. В том же месяце Чечню посетила Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Н. Москалькова, чтобы изучить информацию о внесудебных казнях. В итоге 22 ноября региональное управление Следственного Комитета РФ по Чечне открыло уголовное дело о похищении и убийстве человека.

В январе 2018 года родственники Зелимхана Бакаева заявили, что уже 5 месяцев ни они, ни следователи не могут его найти. После этого правозащитные организации All Out и Российская ЛГБТ-сеть начали международную кампанию по поиску певца. 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании в Грозном заявил о возможной смерти Зелимхана Бакаева, при этом он обвинил в убийстве его родственников. Отец и друзья певца отвергли эти обвинения. Правозащитники расценили заявление Кадырова как реакцию на начавшуюся международную поисковую компанию. Правозащитники и журналисты также расценили обвинения родственников в убийстве как крайне неубедительные. На следующий день Министр нацполитики Чечни Джамбулат Умаров опроверг то, что чеченским властям известно об убийстве певца его родственниками, а слова Кадырова назвал предположением.

Ситуация с похищением Зелимхана Бакаева была подробно рассмотрена в опубликованном весной 2018 года докладе Российской ЛГБТ-сети, посвящённому преследованию ЛГБТ-людей в Чечне. В июне 2018 года правозащитник Олег Орлов поставил похищение Зелимхана Бакаева в один ряд с политическим преследованием журналиста Жалауди Гериева и правозащитника Оюба Титиева. В этом же месяце правозащитник Питер Тэтчелл устроил акцию против преследования геев в Чечне, указав на случай Бакаева как на типичный.

В августе 2018 года следствие по факту исчезновения Бакаева не продвинулось. В годовщину пропажи певца в ряде стран мира прошли акции памяти.

Предполагаемая гибель 
Спецдокладчик ПАСЕ, занимавшийся исследованием преследования гомосексуальных людей в Чечне, в июне 2018 года предположил, что скорее всего Зелимхан Бакаев был убит. Согласно опубликованным позже «Новой газетой» сведениям, источники которых не раскрываются, молодой человек погиб ещё в январе 2018 года. По мнению «Новой газеты», из публичного заявления Рамзана Кадырова от 17 января можно сделать вывод, что Зелимхан Бакаев был убит собственными родственниками. Однако журналисты утверждают, что это обвинение не соответствует действительности.

Примечания

Ссылки 
 
 
Персоналии:Чечня
Права ЛГБТ в России
Жертвы насилия на почве гомофобии и трансфобии
Похищения людей